Михаи́л Губа́нов:
 Губанов, Михаил Васильевич (1847—1930) — лидер «малой партии» духоборов.
 Губанов, Михаил Николаевич (1907—1991) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.